Сеново може да се отнася за:
 Сеново – град в Община Ветово, област Русе
 Сеново – село в Община Кръшко, Словения
 Сеново – село в Псковска област, Русия